LLC может означать:
 Limited liability company — специфическая для США форма частного общества с ограниченной ответственностью (ООО).
 Logical link control — подуровень управления логической связью в компьютерных сетях.